Geislerová ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Geislerová (* 1976), tschechische Schauspielerin
 Ester Geislerová (* 1984), tschechische Schauspielerin